Tianxia (chinesisch) steht für:
 Tianxia () Unter dem Himmel, Welt, Weltreich.
 Vergleiche: Alles unter dem Himmel gehört allen chinesisch: Tiānxià wèi gōng. Hier: Deutscher Titel einer Ausstellung zeitgenössischer chinesischer Kunst.  
 Tianxia (Yutou) () der Gemeinde Yutou in der Provinz Fujian.